2939 Coconino
Condado de Coconino

Desambiguação